

Miejscowości i ich części w Polosce 
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 4 podstawowe
 Karczówka – część miasta Kielce
 Karczówka – część miasta Rypin
 Karczówka – kolonia w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Złotniki Kujawskie
 Karczówka – wieś w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Brzeźnica 
 Karczówka – część wsi Siucice-Kolonia w woj. łódzkim, w pow. piotrkowski, w gminie Aleksandrów
 Karczówka – część wsi Słopnice w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Słopnice
 Karczówka – część wsi Lachowice w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Stryszawa
 Karczówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Rusinów
 Karczówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Zwoleń
 Karczówka – kolonia wsi Brzeście w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław
 Karczówka – kolonia wsi Nowa Olszówka w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław

Inne 
 Karczówka – wzniesienie na terenie Kielc, w Górach Świętokrzyskich, w Paśmie Kadzielniańskim
 Karczówka – rezerwat przyrody na terenie Kielc
 Karczówka − wieś na Litwie, w rejonie wileńskim